

Toponyme 

 Cité Boushaki, quartier résidentiel à Alger.
 Zaouïa à Thénia.

Patronyme 
Shahnez Boushaki (1985-), joueuse de basket-ball algérienne 

Patronyme algérien
Homonymie de patronyme